Siergiej Wasiljewicz Małyszew (ros. Сергей Васильевич Малышев; ur. 7 października 1994) – kazachski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów i brązowy medalista igrzysk olimpijskich młodzieży.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Siergiej Małyszew pojawił się 13 listopada 2009 roku w Muonio, gdzie w zawodach FIS Race zajął 137. miejsce w sprincie techniką klasyczną. W 2010 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, zajmując piąte miejsce w sztafecie oraz 32. miejsce w biegu łączonym. Jeszcze czterokrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył srebrny medal w sztafecie. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął rok później, zajmując szóste miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata juniorów w Libercu. Ponadto w 2012 roku zdobył brązowy medal w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas igrzysk olimpijskich młodzieży w Innsbrucku.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 29 listopada 2013 roku w Ruce, zajmując 91. miejsce w sprincie klasykiem. Jak dotąd nie zdobył pucharowych punktów. W lutym 2015 roku wystartował w biegu łączonym na mistrzostwach świata w Falun, jednak nie ukończył rywalizacji. Nie brał udziału w igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata 
Małyszew nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017